Pálsson är ett isländskt och färöiskt namn.

Namnet är ett patronymikon som betyder Pálls son. Den kvinnliga motsvarigheten är Pálsdóttir (Pálls dotter).

Personer 
 Bjarni Pálsson (1719–1779), isländsk läkare och upplysningsman
 Gestur Pálsson (1852–1891), isländsk författare och journalist
 Gunnar Pálsson (1714–1791), isländsk författare
 Hermann Pálsson (1921–2002), isländsk filolog
 Sindri Már Pálsson (född 1982), isländsk skidåkare
 Sveinn Pálsson (1762–1840), isländsk läkare och naturforskare 
 Þorsteinn Pálsson (född 1947), isländsk politiker
 Victor Pálsson (född 1991), isländsk fotbollsspelare
 Ögmundur Pálsson (död 1541), isländsk biskop

Övrigt 
 Mount Pálsson, berg i Grahamland, Antarktis

Isländska efternamn
Sonnamn